Mužská čtyřhra Rogers Cupu 2019 probíhala v první polovině srpna 2019. Do deblové soutěže montréalského tenisového mastersu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl finsko-australský pár Henri Kontinen a John Peers, jehož členové dohráli ve druhém kole na raketách Granollerse se Zeballosem.

Vítězem se stal nenasazený, španělsko-argentinský pár Marcel Granollers a Horacio Zeballos, který ve finále za 81 minut zdolal nizozemskou dvojici Robin Haase a Wesley Koolhof po dvousetovém průběhu 7–5 a 7–5, když nečelil žádnému brejkbolu. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů a z prvního společně odehraného turnaje získali premiérovou trofej jako pár. Granollers vybojoval osmnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour. Pro Zeballose to bylo třinácté takové turnajové vítězství a bodový zisk jej poprvé v kariéře posunul do elitní světové desítky na žebříčku čtyřhry. Hráči se stali první španělsko-argentinskou formací, která vyhrála Canada Masters od Manuela Orantese a Guillerma Vilase v roce 1974.

Nasazení párů 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (1. kolo)
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (1. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (2. kolo)
  Henri Kontinen /  John Peers (2. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Nikola Mektić /  Franko Škugor (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rogers Cup 2019